Mittelplate steht für: 
 Mittelplate (Wattgebiet), ein Wattgebiet vor der Westküste Schleswig-Holsteins
 Mittelplate (Ölfeld), ein nach dem Wattgebiet benanntes Ölfeld